Rumpler steht für:

 Anton Rumpler OHG, österreichischer Automobilhersteller (1919–1941)
 Austro-Rumpler-Werke, österreichischer Automobilhersteller (1920–1922)
 Rumpler-Werke GmbH, deutscher Flugzeug- und Automobilhersteller (1914–1926)
 Rumpler-Tropfenwagen, ein Pkw-Modell von 1921
 Rumpler Lkw, ein Lkw-Modell von 1931
 Rumpler Luftverkehr, deutsche Luftfahrtgesellschaft
 Rumpler B-Typen, zweisitziges Aufklärungsflugzeug
 Rumpler C-Typen, einmotorige deutsche Kampfflugzeuge

Rumpler ist der Familienname folgender Personen:

 Angelus Rumpler (1460/62–1513), deutscher Gelehrter, Geschichtsschreiber und Abt
 Edmund Rumpler (1872–1940), österreichischer Ingenieur und Flugzeugfabrikant
 Franz Rumpler (1848–1922), österreichischer Genremaler
 Georg Rumpler (≈1570–1621), Maler in Forchheim
 Helmut Rumpler (1935–2018), österreichischer Historiker
 Israel Rumpler (≈1580–1635), württembergischer Maler
 Johann Rumpler (I.) († 1876), Bildschnitzer in Tachau
 Johann Rumpler (II.) (* 1846), Bildschnitzer in Tachau
 Karl von Rumpler (1842–1898), deutscher Archivar, Rechtsanwalt und Beamter, Vorsteher des Geheimen Staats- und Hausarchivs in München
 Yves Rumpler (* 1938), französischer Embryologe und Primatologe